Cette page répertorie les différentes gares connues sous le nom de Gare de Bas :

 la Gare de Bas-Monistrol, desservant l'agglomération de Monistrol-sur-Loire et située à Bas-en-Basset (France) ;

 la Gare de Bas-Évette, située dans la commune de Évette-Salbert (France) ;

 la Gare de Bas-Oha, située dans la commune de Wanze (Belgique).

Bas